Eugeniusz Banaszczyk (ur. 1923) – polski publicysta, podpułkownik Wojska Polskiego;
 Eugeniusz Banaszczyk (1925-2007) – polski aktor.